

Geografia 
 Peralta – comune spagnolo della Navarra
 Peralta – distretto della Costa Rica nel cantone di Turrialba
 Peralta – comune della Repubblica Dominicana
 Peralta – comune statunitense del Nuovo Messico
 Peralta de Calasanz – comune spagnolo dell'Aragona
 Peralta de Alcofea – comune spagnolo dell'Aragona

Persone 
 Guglielmo Peralta – nobile siciliano
 Raimondo Peralta – nobile siciliano
 Stacy Peralta – regista, skater, surfista e imprenditore statunitense
 Gastón de Peralta – nobile spagnolo
 Francisco Ibáñez de Peralta – amministratore coloniale spagnolo, governatore del Cile
 Alonso Núñez de Haro y Peralta – arcivescovo spagnolo e viceré della Nuova Spagna

Sportivi  
 Gonzalo Peralta – calciatore argentino 
 Gregorio Peralta – pugile argentino 
 Horacio Peralta – calciatore uruguaiano
 Oribe Peralta – calciatore messicano
 Sixto Peralta – calciatore argentino
 Arnold Peralta – calciatore onduregno

Altro 
 Peralta – famiglia nobile piemontese-sicula
 Peralta – primo nome del traghetto Streamlining MV Kalakala
 Ava Peralta – personaggio della soap opera statunitense Sentieri
 Giraffa camelopardalis peralta – nome scientifico della giraffa nigeriana